Susishjsjsbsjq

Patronyme 

 Antonio Amaya (1983-), footballeur espagnol ;
 Ashraf Amaya (1971-), joueur de basket-ball américain ;
 Carmen Amaya (1913-1963), danseuse de flamenco espagnol ;
 Iván Amaya (1978-), footballeur espagnol ;
 José Amaya (1980-), footballeur colombien ;
 Mario Amaya (1933-1986), critique d'art, directeur de musée, et rédacteur américain ;
 Rafael Amaya (1977-), top model, chanteur et acteur mexicain ;
 Victor Amaya (1954-), ancien tennisman américain.

Prénom 
Amaya est un prénom.

Toponyme 

 Amaya, ancienne ville d'Espagne ;
 Amaya, woreda d'Éthiopie.

Informatique 
Amaya peut aussi désigner :
 Amaya, éditeur HTML WYSIWYG libre avec des capacités de navigation.

Voir aussi 
 Amayas, un prénom berbère

Homonymie de prénom
Homonymie de patronyme